South Harbour (Nova Scotia), een plaats in Nova Scotia
South Harbour (Minnesota)
South Harbour (Helsinki)